Бардым — топоним в Свердловской области России:

 Бардым — река, приток Серги.
 Бардым — река, приток Уфы.

См. также 
 Верхний Бардым
 Дружино-Бардым
 Нижний Бардым